Зве́рево — название населённых пунктов:

Россия 
 Зверево — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Зверево — посёлок в Ангарском районе Иркутской области.
 Зверево — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Зверево — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Зверево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Зверево — село в Данковском районе Липецкой области.
 Зверево — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Зверево — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Зверево — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Зверево — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Зверево — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Зверево — город в Ростовской области.
 Зверево — железнодорожная станция в Ростовской области.
 Зверево — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Зверево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Зверево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Зверево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Зверево — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Зверево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Зверево — село Покровском районе Донецкой области.

См. также 
 Большое Зверево
 Малое Зверево